Bicicletta – mezzo di trasporto

Cocktail
 Bicicletta – variante dello spritz
 Bicicletta – altro nome del radler